Федорончук — українське прізвище

Відомі носії:
 Федорончук Василь Лукинович (1915–1984) — український журналіст, видавець, редактор, громадський діяч.
 Федорончук Микола Михайлович (1948) — український ботанік, доктор наук.

Українські прізвища